Tryon County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Tryon County (New York)
 Tryon County (North Carolina)